Ньянза (, ; ранее также Ньябисинду []) — город на юге Руанды, административный центр Южной провинции.

История 

В 1899 году мвами Юхи V сделал Ньянзу первой постоянной королевской резиденцией и столицей страны, в статусе которой она оставалась вплоть до ликвидации монархии в 1961 году.

Во время правления Жювеналя Хабиариманы город был переименован в Ньябисинду с целью стирания его монархического прошлого.

В период после завершения гражданской войны в Руанде Ньянзе было возвращено её название, а в результате  она стала столицей новосозданной Южной провинции.

В январе 2017 года в городе состоялась церемония похорон последнего правившего короля страны Кигели V.

Географическое положение 
Город находится в центральной части провинции, на расстоянии приблизительно 53 километров к юго-западу от столицы страны Кигали. Абсолютная высота — 1792 метра над уровнем моря.

Население 

По данным официальной переписи 2002 года 55 699 человек составляло население муниципалитета, центром которого являлся город, популяция которого по материалам переписи 2012 года насчитывала 25 417 жителей.

Культура 
С 2006 года во дворце на холме Рвесеро в городе действует Национальная художественная галерея «Рвесеро».

В 2008 году в бывшем дворце короля Мутары III также открыт музей «Рукари».

Персоналии 
 Список уроженцев города, о которых есть статьи в Википедии, см. тут.

Примечания 

Города Руанды